Le patronyme wallon Luten, Luthen ou son diminutif Lutgen provient du wallon bastognard Ludjèn; au génitif : Lutgens, Luttgens, Lüttgens. Il s'agit d'un hypocoristique de Luitgaarde.

 Guy Lutgen, homme politique belge francophone
 Benoît Lutgen, homme politique belge francophone, fils de Guy Lutgen et président du cdH